Ícone — tipo de arte pictórica com motivos religiosos
 Ícone (informática) — pequeno desenho que representa um objeto ou um programa em informática
 Ícone (semiótica) — conceito de semiótica

Ver também 
 Iconoclastia — destruição de imagens sagradas
 Iconografia —  ícones como um conjunto de objetos relacionados
 Iconologia — estudo acerca do valor simbólico dos ícones